Okręty US Navy o nazwie USS  "New Mexico", pochodzącej od stanu New Mexico:

Pierwszy "New Mexico" (BB-40) był pancernikiem, okrętem głównym swojego typu. Wszedł do służby w 1918 i został skreślony w 1947.
Drugi "New Mexico" (SSN-779) jest okrętem podwodnym typu Virginia. Wszedł do służby w 2010.

New Mexico